Deseos de casi morir es el décimo episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Fue transmitida originalmente en Comedy Central el 15 de agosto del 2012 y transmitida en FOX el 26 de mayo del 2013. El episodio fue escrito por Eric Horsted y dirigida por Lance Kramer.

Sinopsis 

Fry se siente decepcionado cuando el Profesor Farnsworth no está ahí cuando el recibe un prestigioso premio al Mejor Repartidor del año, y desearía tener otros familiares con quien poder generar un vínculo. La tripulación de Planet Express descubre que los padres de Farnsworth se han trasladado a la Estrella de la Muerte, un satélite artificial cuyos habitantes ancianos están conectados a vainas de generación de energía similares a las de Matrix. Las vainas mantienen las mentes de los habitantes ancianos entretenidos en una simulación de Realidad virtual.

Fry, Leela y Bender encuentran a los padres de Farnsworth, Ned y Velma (a quienes Fry apoda "Shabado" y "Gram-Gram", respectivamente), y Bender los cablea en la simulación, que para ellos se asemeja a un hogar de ancianos en decadencia. Fry disfruta del encuentro y de la unión con la pareja, pero cuando llega el momento de regresar a la Tierra, el interrumpe el equipo y pone en marcha las alarmas de seguridad. Leela conecta Ned y Velma directamente a hovercart del grupo con el fin de poder y escapar de los guardias robot que persiguen, y el grupo regresa a la Tierra.

Para la sorpresa de Farnsworth de ver a sus padres rápidamente se convierte en resentimiento por una infancia pobre, y él no quiere tener nada que ver con ellos. Sin embargo, se espía a ellos, ya que disfrutan de diversas actividades con Fry. Cuando Leela y Amy se enfrentan Farnsworth, él les dice que cuando él era niño, sus padres nunca jugaron con él ni prestaron atención a sus descubrimientos científicos (uno de los cuales participa trasplantar la cabeza de un ratón en el cuerpo de una rana). La familia se trasladó a una granja en el campo, lo que limita aún más la capacidad de Farnsworth para estudiar, y nunca los ha perdonado por ello. Angustiado, huye al campo y se refugia en la granja ahora descuidado.

Una vez que el resto del grupo se pone al día con él, Ned y Velma explican que se movían con el fin de proteger a Farnsworth de alcanzar el mismo fin que su primer hijo. Curiosidad científica de ese hijo lo metió en problemas en varias ocasiones. Por su bien, se mudaron a la granja, sino que sufriría los terrores nocturnos y solo se calmó cuando sus padres le leen en los libros de ciencia. Más tarde, tuvieron que comprometerse a una institución mental y nunca lo volvieron a ver. Ned y Velma afirman que no quieren que su segundo hijo, Floyd, a sufrir este destino también - lo cual Farnsworth se da cuenta de que ellos creen que es Floyd. Hubert J. Farnsworth, el primer hijo, era de hecho cometido, pero más tarde puesto en libertad de la institución. Bender dice al grupo sobre la llegada anterior de un hombre llamado Floyd que afirmaba estar relacionado con Farnsworth, pero Fry dice Bender no tomar la atención de Farnsworth. Farnsworth se da cuenta de la razón por la que sus padres no pagan ninguna atención a él era que estaban cansados de lidiar con su terrores nocturnos. Se da cuenta de que esto significaba que lo amo y siempre lo había hecho. Se reconcilia con sus padres.

Ned y Velma piden ser llevado de vuelta a la estrella cercana a la muerte para escapar del dolor de sus cuerpos físicos, y las promesas Fry para visitar. Una vez que se conectan en sus vainas, Farnsworth reprograma su simulación de presentar la granja del país en su mejor momento y volver de nuevo a una edad más temprana. Conectar a sí mismo en, crea una imagen de sí mismo como un niño para que pueda jugar con ellos como sus saltos de rana ratón.

Episodios

Referencias culturales 

 Hay muchas referencias a la franquicia Matrix en este episodio.
 La Estrella Cercana de la Muerte es una referencia a la Estrella de la Muerte en Star Wars.
 El timbre de la puerta de l Estrella de la Muerte comienza con la fanfarria "Salida del Sol" de Así habló Zaratustra (también conocidas por su utilización en 2001: Odisea del Espacio) y termina con una de Avon Calling "ding dong".
 Fry hace una referencia a la frase "Donde Ningún Hombre ha ido Antes" de Star Trek.
 Cuando el Profesor Farnsworth es en su antigua habitación en la granja, que está cubierto con una manta que tiene un patrón repetido del símbolo esquemático de un transformador eléctrico.

Recepción 

The A.V Club le dio a este episodio una A.

Tenía 1.179.000 espectadores y un índice de 0,6 en el (18-49) de demostración. Este atado Daily Show en el 18-49 de demostración como la clasificación Comedy Central mostrar más alta por la noche.

Enlaces externos

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 'Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del Sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2012